The Firing Line – film del 1919 diretto da Charles Maigne
 The Firing Line – film del 1988 diretto da Jun Gallardo
 Firing Line – serie televisiva americana condotto da William Buckley